Halterbach heißen folgende geographische Objekte:

 Halterbach (Fladnitzbach), linker Zufluss des Fladnitzbachs oder der Fladnitz bei Furth bei Göttweig, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Halterbach (Wienfluss), linker Zufluss des Wienflusses in Hütteldorf (Penzing), Wien